Mimo późnego pojawienia się kolei na półwyspie koreańskim, w południowej części podzielonego kraju istnieje obecnie jeden z najnowocześniejszych i najefektywniej pracujących systemów szynowych na świecie. Sieć kolejowa Korei Południowej („Hanguk”) liczy 3390 km długości linii. Udział kolei w przewozach stopniowo malał wraz ze wzrostem motoryzacji: w 2002 r. wynosił 11,3% w sektorze towarowym i 21,3% w sektorze pasażerskim. Ten drugi wskaźnik jest bardzo wysoki wśród krajów wysoko rozwiniętych. Koleje południowokoreańskie mają też bardzo wysoki stopień wykorzystania linii kolejowych, jak również dużą intensywność ruchu pociągów pasażerskich. Symbolem nowoczesności kraju stała się w 2004 r. kolej dużych prędkości KTX, bazująca na technologii francuskiego TGV. Początkowe niezadowalające wyniki przewozowe KTX z biegiem lat się polepszają: w pierwszych miesiącach 2007 r. przewożono dziennie ponad 100 tys. osób, a 56,4% podróży dłuższych niż 300 km w korytarzu Seul – Pusan odbywało się koleją. Wprowadzenie pociągów KTX, które częściowo jeżdżą klasycznymi liniami, stanowiło bodziec do rozpoczęcia elektryfikacji linii międzyregionalnych (wcześniej trakcję elektryczną wprowadzano głównie na kolejach miejskich i aglomeracyjnych).

Sieć kolejowa Korei Północnej („Dzoson”) liczyła w 1990 r. 5045 km linii. Wskutek braku motoryzacji, kolej utrzymała tam dominującą pozycję w strukturze modalnej przewozów: 90% w sektorze towarowym i 62% w sektorze pasażerskim. Wobec izolacji kraju, informacje o kolejach są szczątkowe i niepewne; można jednak założyć, że jest to system wysoce zdekapitalizowany, funkcjonujący tylko z braku lepszej alternatywy.

Początki 

 1 V 1899 – tramwaj elektryczny w Hanseongu (późn. Seul); pierwsza kolej trakcji mechanicznej w Korei;
 IX 1899 – otwarcie kolei Hanseong – Inczon; linia Kyungin-seon;
 1905 – otwarcie linii Sinŭiju (granica z Mandżurią) – Pjongjang – Hanseong (linia Gyeonguy-seon) i Hanseong – Daegu – Pusan (Gyeongbu-seon).

Rządy japońskie i wojna koreańska 
W 1907 r. Korea stała się protektoratem Japonii, a w l. 1910-45 formalnie była jej częścią. Nowy rząd przyśpieszył modernizację kraju, czego wyrazem stała się modernizacja zbudowanej kolei (objęła ona m.in. budowę mostu w Kyongsongu – jak się zaczął nazywać Seul) oraz budowa sieci.
 1910 – Pusan: otwarcie linii tramwaju parowego; 1915 – tramwaj elektryczny; pierwotnie tor 762 mm, konwersja na 1067 mm w 1933;
 1914 – otwarcie linii Taejeon – Mokpo (Honam-seon);
 1923 – tramwaj elektryczny w Pjongjangu; nie odbudowany po zniszczeniach wojny 1950-53;
 ok. 1933 – Kyongsong: otwarcie linii elektrycznych kolejek dojazdowych do Duksom i Kwangnaro (wzorowane na dentetsu).

Działania wojenne w l. 1950-53, w trakcie których front dwukrotnie przetoczył się przez terytorium Korei, spowodowały ogromne zniszczenia systemu kolejowego. Zakończenie wojny utrwaliło rozcięcie sieci kolejowej na część północną i południową, które odtąd ewoluowały w skrajnie odmienny sposób.

Hanguk i Dzoson 
 1961 – (N) budowa pierwszego elektrowozu, wzorowanego na czeskiej maszynie E449.0; elektryfikacja (=3200 V) stała się głównym elementem modernizacji kolei północnokoreańskich;
 1963 – (S) utworzenie zarządu państwowego Hanguk Cheoldo Gongsa (Korean National Railroad), w skrócie Hancheol, obecnie Korail;
 1968 – (S) zamknięcie sieci tramwajowych w Seulu i Pusanie;
 ...
 1973 – (N) uruchomienie metra w Pjongjangu;
 1973 – (S) pierwsza elektryfikacja: Jungang-seon (Seul – Jecheon);
 1974 – (S) uruchomienie metra w Seulu; pierwsza linia (nr 1) była właściwie podziemną śródmiejską średnicą kolei aglomeracyjnych sieci krajowej, eksploatowaną przez pociągi własne metra łącznie z pociągami KNR. W ciągu następnych 30 lat sieć, budowana i eksploatowana przez dwa zarządy, stała się jedną z największych na świecie; inne miasta Korei Południowej uzyskały metro w następujących latach: Pusan 1985, Daegu 1997, Inczon 1999, Gwangju 2004, Daejeon 2006;
 1986 – (S) wprowadzenie szybkich zespołów Saemaul-ho, trakcji spalinowej, początkowo dla połączenia Seul – Pusan; prędkość maksymalna 160 km/h;
 1991 – (N) Pjongjang: reintrodukcja tramwajów; wagony Tatra;
 2003 – ukończenie odbudowy odcinka transgranicznego połączenia Seul – Pjongjang; odbudowuje się trzy połączenia między obiema częściami Korei; w 2007 nadal trwają rozmowy z Koreą Północną oraz kolejami Chin i Rosji w sprawie wprowadzenia normalnego ruchu;
 2003 – (S) Taegu: w wyniku pożaru wznieconego przez umysłowo chorego na podziemnej stacji metra śmierć poniosło blisko 200 osób;
 2004 – (S) otwarcie linii dużych prędkości Seul – Taejon – Taegu (pierwszy etap budowy sieci); uruchomienie pociągów KTX między Seulem i Pusanem; w budowie znajduje się linia Taegu – Kyeongju – Pusan;
 2004 – (S) ukończenie elektryfikacji Honan-seon (linia Taejon – Mokpo); 2006 ukończenie elektryfikacji linii Gyeongbu-seon; ~25 kV 50 Hz. Chociaż gdzieniegdzie już od l. 70. używano trakcji elektrycznej dla prowadzenia ciężkich pociągów towarowych, elektryfikacja linii głównych kolei południowokoreańskich przypada dopiero na pierwsze lata XXI w. W stosunku do południa kraju, koleje północnokoreańskie przeprowadziły elektryfikacje znacznie wcześniej; prawdopodobnie objęła ona ok. 80% linii;
 2007 – (S) otwarcie pierwszego etapu połączenia kolejowego A’REX do portu lotniczego Inczon.

Przypisy

Bibliografia 
 Lee Kyung Chul, Launch of Korean High Speed Railway and Efforts to Innovate Future Korean Railway, w: JRTR, East Japan Culture Foundation, Tokio, No. 48, VIII 2007

Linki zewnętrzne 
 Korea na witrynie Tram Views of Asia

Kolej
Korea Południowa
Transport kolejowy w Korei Południowej